W Polsce 
 Jemieliste – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Jemieliste – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów
 Jemieliste – gromada
 Jezioro Jemieliste – jezioro w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów